Lake Placid kan referere til flere emner:
 Lake Placid, værtsby for Vinter-OL i 1932 og 1980
 Lake Placid (sø, New York), en sø nær OL-byen Lake Placid
 Lake Placid, Florida, en by i Florida, USA
 Lake Placid, Queensland, en forstad til Cairns, i det nordlige Qeensland, Australien
 Lake Placid, Texas, en sø i Texas, USA
 Lake Placid, Michigan, en sø i Michigan, USA
 Lake Placid (film), en film fra 1999 med Steve Miner som instruktør
 Lake Placid 2
 Lake Placid 3
 Lake Placid (musikgruppe) - dansk band